Újhegy városrész Budapesten
 Újhegy – városrész Pécsett
 Újhegy (Neuberg im Burgenland) község Ausztriában
 Újhegy (Dragoslavec Breg) falu Horvátországban